Yên Bái (provincie), een provincie in Vietnam.
 Yên Bái (stad), een stad in de provincie Yên Bái, Vietnam.
 Yên Bái (xã), een xã in district Yên Định, in de provincie Thanh Hóa, Vietnam.